Bieg na 100 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji biegowych rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Stadionie Olimpijskim w Londynie.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie miejscowym (WET).

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2017 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Minima kwalifikacyjne 
Aby zakwalifikować się do mistrzostw, należało wypełnić minimum kwalifikacyjne wynoszące 10,12. Zawodnicy bez minimum brali udział w preeliminacjach.

Rezultaty

Preeliminacje 
Awans do eliminacji uzyskało 3 najlepszych zawodników z każdego biegu (Q) oraz 2 zawodników, którzy mieli najlepsze czasy (q) spośród pozostałych uczestników.

Eliminacje 
Awans do półfinałów uzyskało 3 najlepszych zawodników z każdego biegu oraz 6 z najlepszymi czasami spośród przegranych (q).

Półfinały 
Awans do finału uzyskało 2 najlepszych biegaczy z każdego biegu oraz 2 z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Bieg na 100 metrów mężczyzn